Ponorul este o formă de relief.

Termenul „Ponor” se mai poate referi la:

Localități 
 Ponor, Alba
 Ponor, Hunedoara
 Ponorel, Alba
 Ponoarele, Mehedinți
 Ponor, Sofia, Bulgaria
 Ponor (Knjaževac), sat din Serbia
 Ponor (Pale), sat din Bosnia și Herzegovina
 Ponor (Petnjica), sat din Muntenegru

Persoane
Cătălina Ponor (n. 1987), o gimnastă română medaliată cu aur la Jocurile Olimpice

Vezi și 
 Râul Ponor (dezambiguizare)